HMS Bonaventure – fregata del quarto rango nel 1650 per la marina del Commonwealth of England
 Bonaventure – galeone acquisito dalla Royal Navy nel 1567
 HMS Bonaventure (31) – incrociatore della classe Dido varato nel 1939
 HMS Bonaventure (F139) – nave appoggio sommergibili varata nel 1942

Pagine correlate
Bonaventure